A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí lány összetett műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték Lillehammerban.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon